Puri (district), een district in de Indiase deelstaat Odisha
Puri (stad), de hoofdstad van bovenstaand district
Puri (geslacht), een insectengeslacht
 Puri (Pati), een bestuurslaag in Indonesië
 Puri (Puri), een bestuurslaag in Indonesië